Гран-Канария — международный аэропорт на одноимённом острове, входящем в архипелаг Канарские острова (Испания). Аэропорт находится на востоке острова, на берегу Атлантического океана, в 20 км к югу от крупнейшего города острова — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Аэропорт по пассажирообороту является крупнейшим на Канарских островах, и пятым в Испании (после Мадрида, Барселоны, Пальма-де-Мальорка и Малаги. Гран-Канария - второй остров, который принимает больше всего пассажиров с Канарских островов, после Тенерифе, где есть два аэропорта.

В аэропорту также располагается база ВВС Испании.

До закрытия программы Space Shuttle аэропорт Гран-Канария являлся одной из площадок для возможной аварийной посадки шаттлов.

27 апреля 1997 года база ВВС в аэропорту Гран-Канария использовалась для запуска спутников американским Stargazer Пегас XL: испанского  и американского . Координаты запуска .

Примечания 

Аэропорты Канарских островов
Здания и сооружения Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Транспорт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария